Сезон 2017/2018 годов стал для ФК «Валенсия» 98-м в его истории.

Команда 2017/18

Состав команды 
 Список игроков основного состава футбольного клуба «Валенсия» в сезоне 2017/2018 годов.

Соревнования

Чемпионат Испании 2017/18 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2017/2018

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

Примечания 

2017/2018
Валенсия